Voici la liste des planètes mineures numérotées de 411001 à 412000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 411001 à 412000

411001-411100

411101-411200

411201-411300

411301-411400

411401-411500

411501-411600

411601-411700

411701-411800

411801-411900

411901-412000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000